Сезон «Верес» (Рівне) 2021—2022 — 26-й сезон рівненського «Вереса» у чемпіонатах України та 5-й сезон клубу в Прем'єр-лізі. Вперше з сезону 2017—2018 «Верес» буде виступати у найвищому девізіоні чемпіонату України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 11 грудня 2021

Бомбардири 

Станом на: 11 грудня 2021

Сухі матчі

Станом на: 11 грудня 2021

Дисциплінарні порушення 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
| rowspan="2" !width=15|No.
| rowspan="2" !width=15|Позиція
| rowspan="2" ! style="width:160px;"| Гравець
| colspan="3"|Прем'єр-ліга
| colspan="3"|Кубок України
| colspan="3"|Загалом
|-
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#ff8888;"|
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#ff8888;"|
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#fe9;"|
!width=34; background:#ff8888;"|
|-
|4
|ЗХ
|align=left| Ігор Солдат
|1||0||0||0||0||0||1||0||0
|-
|7
|НП
|align=left| Михайло Сергійчук
|2||0||1||1||0||0||3||0||1
|-
|8
|ЗХ
|align=left| Роман Гончаренко
|1||0||0||0||0||0||1||0||0
|-
|9
|НП
|align=left| Михайло Шестаков
|1||0||0||0||0||0||1||0||0
|-
|10
|ПЗ
|align=left| Віталій Тимофієнко
|1||0||0||0||0||0||1||0||0
|-
|11
|ПЗ
|align=left| Віталій Дахновський
|3||0||1||0||0||1||3||0||2
|-
|14
|ЗХ
|align=left| Дмитро Махнєв
|1||0||0||0||0||0||1||0||0
|-
|17
|ПЗ
|align=left| Геннадій Пасіч
|7||0||0||1||0||0||8||0||0
|-
|21
|ПЗ
|align=left| Сергій Панасенко
|4||0||0||1||0||0||5||0||0
|-
|23
|ЗХ
|align=left| Дмитро Нємчанінов
|3||0||1||0||0||0||3||0||1
|-
|29
|ПЗ
|align=left| Валерій Кучеров
|5||0||1||0||0||0||5||0||1
|-
|32
|ПЗ
|align=left| Сергій Петько
|3||0||0||1||0||0||4||0||''0|-
|33
|ЗХ
|align=left| Роман Мірошник
|1||0||0||0||0||0||1||0||0|-
|47
|ВР
|align=left| Богдан Когут
|1||0||0||0||0||0||1||0||0|-
|48
|ПЗ
|align=left| Дмитро Кльоц
|1||0||0||0||0||0||1||0||0|-
|77
|ПЗ
|align=left| Микита Полюлях
|3||0||0||0||0||0||3||0||0|-
|97
|ПЗ
|align=left| Михаіл Гечев
|2||0||0||0||1||0||2||1||0|-
! colspan="3"|Загалом
|40||0||4||4||1||1||44||1||5|-
|}
Станом на: 12 грудня 2021

 Відвідуваність матчів 
 Чемпіонат України Домашні матчіВиїзні матчі'''

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Верес Рівне
Сезони ФК «Верес» Рівне